Алексей Сперанский:
 Сперанский, Алексей Александрович (1881—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Сперанский, Алексей Дмитриевич (1887/1888—1961) — советский физиолог и патолог; академик АН СССР и АМН СССР.
 Сперанский, Алексей Иванович (1855—1906) — духовный писатель, протоиерей.
 Сперанский, Алексей Петрович (1902—1983) — советский медик, в том числе курортолог и физиотерапевт.
 Примечания